Rajd Dakar 2019 – był 41. edycją tego wydarzenia, po raz jedenasty z rzędu odbywał się w Ameryce Południowej.  Impreza rozpoczęła się w Limie w Peru 6 stycznia i zakończyła się 17 stycznia po 10 etapach zawodów.

Katarczyk Nasser Al-Attiyah wygrał swój trzeci Dakar w kategorii samochodów, jeżdżąc w barwach Toyoty. Stał się tym samym drugą osobą, która wygrała Rajd Dakar z trzema różnymi producentami (popodobne osiągnięcie zanotowały Volkswagen w 2011 r. i Mini w 2015 r). W klasyfikacji motocykli Australijczyk Toby Price wygrał swój drugi Rajd Dakar, pomimo tego iż w trakcie wyścigu miał wypadek i złamał nadgarstek. Drużyna Kamaza w składzie Eduard Nikołajew, Jewgienij Jakowlew i Władimir Rybakow zdobyła swój trzeci z rzędu tytuł w klasyfikacji samochodów ciężarowych.

Liczba pojazdów

Etapy

Motocykle, quady i samochody

Ciężarówki i UTV

Wyniki etapów

Motocykle

Quady

Samochody

UTV

Samochody ciężarowe

Ostateczne wyniki

Motocykle

Samochody

Quady

Samochody ciężarowe

UTV

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Klasyfikacje końcowe w poszczególnych kategoriach pojazdów, dakar.com, [dostęp: 2019-02-05].

Rajd Dakar
2019 w sportach motorowych
Strony z nieprzejrzanymi tłumaczeniami